Valle de Guadalupe bezeichnet:

 Valle de Guadalupe (Baja California), Ort in Mexiko
 Valle de Guadalupe (Jalisco), Ort in Mexiko
 Valle de Guadalupe (Michoacán), Ort in Mexiko
 Municipio Valle de Guadalupe, Gemeinde in Mexiko (Bundesstaat Jalisco)